Rosa alpina – specie di rosa selvatica di montagna dell'Europa centro-meridionale appartenente alla famiglia delle Rosaceae
 Rosa delle Alpi – specie arbustiva sempreverde appartenente alla famiglia delle Ericacee
 Rosa Alpina – manga shōjo scritto e disegnato da Michiyo Akaishi